Miejscowości w USA:
 Dannemora – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Dannemora – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Dannemora (ang. Dannemora Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
Miejscowości w Szwecji:
 Dannemora – tätort w gminie Östhammar